Хесус «Хсу» Гарсия (; род. 6 октября 1963, Нью-Йорк, США) — американский актёр, на пике своей карьеры известный под псевдонимом Ник Корри. Одной из наиболее примечательных работ актёра является роль Рода Лейна в культовом фильме ужасов Уэса Крейвена «Кошмар на улице Вязов».

Ранняя жизнь 
Хесус Гарсия родился 6 октября 1963 года в Нью-Йорке, США, в семье иммигрантов с Кубы.

Карьера 
Прорывом в карьере Гарсии стала роль в фильме Уэса Крейвена «Кошмар на улице Вязов» 1984-го года, где он снялся вместе с Робертом Инглундом и Джонни Деппом. Впоследствии актёр рассказывал, что съёмки фильма дались ему тяжело — на тот момент он был бездомным, находился в депрессии и употреблял наркотики прямо на съёмочной площадке, в перерывах между дублями. В 2014 году в интервью он рассказал, что «был под кайфом» во время съёмок сцены смерти своего персонажа, а коллега по съёмкам Хизер Лэндженкэмп тогда отметила его отсутствующий взгляд и невозможность сфокусироваться, однако посчитала это актёрской игрой. За роль Рода Лейна он был номинирован на премию «Сатурн» за лучшую мужскую роль второго плана.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры США